Сти́вен Га́рдинер: Гардинер, Стивен (Stephen Gardiner; ок. 1497 1555) — английский епископ, гуманист и учёный.
 Гардинер, Стивен (Steven Gardiner; род. 1995) — багамский бегун.